Марић је хрватско и српско презиме. Оно се може односити на:

 Алекс Марић (рођ. 1984), аустралијски кошаркаш српског порекла
 Алиса Марић (рођ. 1970), српска шахисткиња
 Горан Марић (менаџер) (рођ. 1960), српски музичар
 Горан Марић (музичар) (рођ. 1968), српски рок музичар и песник
 Горан Марић (одбојкаш) (рођ. 1981), српски одбојкаш
 Гордана Марић (рођ. 1956), југословенска и српска филмска и позоришна глумица
 Данило Марић (рођ. 1938), српски пјесник, приповједач и инжењер машинства
 Дијана Милашиновић Марић (рођ. 1954), историчар уметности
 Ђуро Марић (1949—2015), српски професор
 Енвер Марић (рођ. 1948), југословенски фудбалер
 Звонко Марић (1931—2006), српски физичар и академик
 Игор Марић, српски телевизијски глумац
 Илинка Марић (рођ. 1923), српска виолиниста
 Љубомир Марић (1878—1960), генерал Југословенске војске
 Милан Марић (глумац) (рођ. 1990), српски глумац
 Милева Марић Ајнштајн (1875—1948), српска математичарка
 Милован Марић (рођ. 1986), српски кошаркаш
 Миломир Марић (рођ. 1956), српски новинар, уредник и публициста
 Милош Марић (рођ. 1982), српски фудбалер
 Милош Марић (научник) (1885—1944), совјетски научник српског порекла
 Миодраг Марић (рођ. 1957), бивши југословенски и српски кошаркаш
 Мира Марић, југословенска и босанскохерцеговачка филмска и позоришна глумица
 Мирјана Марић (глумица) (рођ. 1941), југословенска и српска филмска и позоришна глумица
 Мирјана Марић (модна креаторка) (рођ. 1938), српска модна креаторка
 Нађа Марић (рођ. 1968), српски психијатар
 Небојша Марић (рођ. 1973), српски лекар
 Петар Марић (рођ. 1990), српски хармоникаш
 Петар Марић (професор) (рођ. 1948), српски професор
 Предраг Марић (1934—2002), српски неуропсихијатар и акупунктуриста
 Радомир Марић-Рака (рођ. 1953), српски предузетник
 Сретен Марић (1903—1992), српски есејиста, преводилац и професор
 Стеван Марић (рођ. 1970), српски монтажер

Види такође 
 Блок Браћа Марић
 Марић Међине, насељено мјесто у Босни и Херцеговини
 Средња техничка школа Милева Марић Тител
 Техничка школа Милева Марић-Ајнштајн

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена